Bataceae – rodzina z rzędu kapustowców (Brassicales). Jest to takson monotypowy z jednym rodzajem Batis obejmującym dwa gatunki. Rośliny te to halofity występujące na wybrzeżach mórz i oceanów w północnej Australii i na Nowej Gwinei (B. argillicola) oraz w południowej części Ameryki Północnej i północnej Ameryki Południowej (B. maritima). Ten drugi gatunek inwazyjny jest poza tym na innych obszarach, m.in. na Hawajach. Owoce i nasiona rozprzestrzeniane są drogą morską – mogą przetrwać kilka miesięcy unosząc się w wodzie. Liście spożywane bywają w sałatkach.

Morfologia 
 Pokrój Półkrzewy o nagich (przeważnie) pędach sięgających 1,5 m wysokości. Pędy łukowato wygięte lub płożące się.
 Liście Naprzeciwległe, pojedyncze, siedzące, z drobnymi przylistkami. Blaszka liściowa zgrubiała (gruboszowata, całobrzega.
 Kwiaty Rozdzielnopłciowe, rośliny dwupienne lub jednopienne. Kwiaty drobne, promieniste, zebrane w szczytowe lub wyrastające w kątach liści kłosy (kotki). W kwiatach męskich 4 lub 5 białych listków okwiatu, pręciki 4 lub 5, z okazałymi nitkami. Kwiaty żeńskie bez okwiatu. Słupek jeden, z dwóch owocolistków, zwieńczony rozwidlonym znamieniem.
 Owoce Pestkowiec z 1 do 4 nasion.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin w obrębie rzędu kapustowców. Dawniej ze względu na podobieństwa morfologiczne do zajmujących podobne siedliska halofilne roślin z rodziny komosowatych Chenopodiaceae rodzina ta zaliczana była do rzędu Chenopodiales. Odkrycie istotnych różnic na poziomie biochemicznym, anatomicznym i różnic w liczbie chromosomów podważyło taką klasyfikację. Zresztą rodzaj klasyfikowano w sumie do 12 różnych rodzin. Stwierdzenie glukozynolanów i mirycetyny oraz pokrewieństwa na podstawie badań molekularnych pozwoliło zaliczyć tę rodzinę do kapustowców Brassicales. W obrębie rzędu jest najbliżej spokrewniona z siostrzaną rodziną Salvadoraceae.

 Podział rodziny
Rodzaj Batis P. Browne
 Batis argillicola P.Royen
 Batis maritima L.

Przypisy 

Kapustowce